Bunodophoron — рід грибів родини Sphaerophoraceae. Назва вперше опублікована 1861 року.

Класифікація 
До роду Bunodophoron відносять 26 видів:

Примітки 

Роди грибів
Леканороміцети